Świerkocin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Grudziądz 
 Świerkocin – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Witnica 
 Świerkocin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek

Linki zewnętrzne